Чарльз Келли (род. 11 сентября 1981) — американский автор-исполнитель песен в стиле кантри, основатель группы Lady Antebellum.

Биография и музыкальная карьера 
Чарльз Келли родился в Огасте (штат Джорджия). Чарльз начал заниматься музыкой в возрасте 11 лет. Его старший брат, Джош Келли, также является популярным в США кантри-исполнителем. В юности Чарльз, Джош и их старший брат Джон создали группу Inside Blue и выпустили несколько CD-синглов. В старших классах школы он познакомился с будущим коллегой по группе Дэйвом Хэйвудом.

Lady Antebellum 

Группа Lady Antebellum образовалась в 2006 году и подписала контракт с лейблом Capitol Records. Дебютный сингл группы «Love Don't Live Here» вышел в сентябре 2007 года, а первый альбом, также названный Lady Antebellum, — 15 апреля 2008 года. Второй альбом Lady Antebellum Need You Now появился в продаже 26 января 2010 года и дебютировал на 1 строке основного альбомного чарта США Billboard 200 и к началу 2011 года получил в стране статус 3x Платинового. Need You Now номинирован на премию «Грэмми» 2011 года в категории Альбом года.

Чарльз Келли также является соватором сингла кантри-исполнителя Люка Брайана «Do I», получившего статус Золотого в США, и автором песни с дебютного альбома My Best Days кантри-исполнителя Дэнни Гоки.

Личная жизнь 
Чарльз Келли женат на публицистке Кесси Макконелл-Келли. Пара обручилась 25 декабря 2008, через два года после знакомства. Свадебная церемония состоялась 4 июля 2009 года на Багамах.
Чарльз Келли — младший брат кантри-исполнителя Джоша Келли, который является супругом актрисы Кэтрин Хайгл. Получил диплом Университета Джорджии по финансам в 2004 году.

Награды и номинации

Примечания 

Родившиеся в Огасте (Джорджия)
Кантри-музыканты США
Авторы-исполнители США
Lady A
Выпускники Университета Джорджии
Выпускники Школы бизнеса Университета Джорджии